Stephenville steht für:
 Stephenville (Neufundland), eine Stadt in Neufundland
 Stephenville (Texas), eine Stadt in Texas